El término Óscar Rodríguez (también Oscar Rodríguez), un nombre, puede referirse a:

Óscar Rodríguez (1973-), un actor y músico colombiano;
Óscar Rodríguez (1943-enero del 2012), un pintor mexicano, defensor de los Edificios Condesa;
Óscar "Nenecho" Rodríguez (1981-), un político paraguayo, actual intendente de la ciudad de Asunción;
Óscar Rodríguez Bonache (1974-), un jugador de baloncesto español;
Óscar Rodríguez Capel (1982-), un jugador de voleibol español;
Óscar Rodríguez Gingins (1945–), un director chileno de telenovelas;
Óscar Rodríguez López (1904–), un exfutbolista profesional español;
Óscar Rodríguez Maradiaga (1942–), un cardenal hondureño, arzobispo de Tegucigalpa;
Oscar Rodríguez Naranjo (1907–2006), un pintor colombiano;
Óscar Rodríguez Arnaiz (1998–), un futbolista español.
Óscar Rodríguez Garaicoechea (1995-), un ciclista español;